Binärsystem steht für:

 Dualsystem, Zahlensystem zur Darstellung von Zahlen mit nur zwei verschiedenen Ziffern 
 Binärcode, Abbildungsvorschrift in der Informationstechnik mit beispielsweise nur 0 und 1
 Doppelstern, zwei Sterne, die am Himmel nahe beisammenstehen

Siehe auch:
 binär (Begriffsklärung)